Brandon Taylor (1990-), un ancien demi de sûreté (safety en anglais) au football américain ;
 Brandon Taylor (1994-), un joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Taylor (1994-), un joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Taylor (1998-), un athlète américain, spécialiste du sprint.